

Astronomia 
 Luna nuova – fase lunare

Cinema 
 Luna nuova (The New Moon) – film del 1919 diretto da Chester Withey 
 Luna nuova – film del 1925 diretto da Armando Fizzarotti, Mario Volpe 
 Luna nuova (New Moon) – film del 1940 diretto da Robert Z. Leonard e W. S. Van Dyke
 Luna nova – film del 1955 diretto da Luigi Capuano

Musica 
 Luna nuova – traccia dell'album Alla fine della notte di Neffa del 2006
Luna nuova – album di Fabrizio Zanotti del 2018

Televisione 
 Luna nuova (New Moon Rising) – episodio della quarta stagione di Buffy l'ammazzavampiri
 Luna nuova – episodio della settima stagione di Un medico in famiglia

Altro 
 Luna Nuova – rivista italiana